św. Menas z Egiptu
 św. Menas (mnich) – wymieniany w grupie męczenników z Dawidem i Janem
 św. Menas Kallikelados – wymieniany w grupie męczenników z Hermogenesem i Eugrafem (wspominany 10 grudnia)
 św. Menas (patriarcha konstantynopolitański)
 św. Menas (biskup Połocka)
 św. Menas (eremita z Samnium)